Rysk-turkiska kriget kan syfta på flera krig mellan Ryssland och Osmanska riket:

 Rysk-turkiska kriget (1568–1570) – början av flertal konflikter som kom att vara mellan det osmanska riket och det ryska imperiet
 Rysk-turkiska kriget (1676–1681)
 Rysk-turkiska kriget (1686–1700)
 Rysk-turkiska kriget (1710–1711)
 Rysk-turkiska kriget (1735–1739) 
 Rysk-turkiska kriget (1768–1774) 
 Rysk-turkiska kriget (1787–1792) 
 Rysk-turkiska kriget (1806–1812) 
 Rysk-turkiska kriget (1828–1829) 
 Krimkriget (1853–1856)
 Rysk-turkiska kriget (1877–1878)
 Slaget om Kaukasus – strider under första världskriget 1914–1918